British Standards Institution – jednostka zajmująca się tworzeniem norm
 Benfield Sports International – firma posiadająca prawa do żużlowego cyklu Grand Prix